
Molekulska formula -{C22H32N2O2}- se može odnositi na:

 U-69593
 Dopeksamin